Trn kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Trn (Laktaši), ort,

Bulgarien 

 Trn (ort i Bulgarien, Pernik), Obsjtina Trn,

Nordmakedonien 

 Trn (Bitola),